Административный регион () — административно-территориальная единица верхнего уровня в канадской провинции Квебек. Деление провинции на административные регионы состоялось 29 марта 1966 года, а 22 декабря 1987 года была проведена реорганизация. До этого регионы назывались районами ().

Квебек разделен на 17 административных регионов:

Ссылки 
 Министерство муниципальных дел, регионов и занятости Квебека